Poplar Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Poplar Township (Minnesota)
 Poplar Township (North Carolina)